El Jardín bezeichnet:

 El Jardín (Salta), Ort in Salta, Argentinien
 El Jardín (Ocosingo), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Jardín (Simojovel), Ort in Chiapas, Mexiko